Sărățel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sărățel (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Sărățel (Prahova), Dorf im Kreis Prahova